Яна Валерьевна Лантратова (род. 14 декабря 1988, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский правозащитник и общественный деятель, Ответственный секретарь Совета по правам человека в России (2015—2019), депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (с 12 октября 2021), первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 

Родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде в семье военнослужащего и врача. 

В 2011 году с отличием окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «связи с общественностью». В 2012 окончила юридический факультет Северо-западной академии государственной службы по специальности «юриспруденция».  

В 2016 году — магистрант факультета педагогики и психологии Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова (совместная программа с Московским педагогическим государственным университетом «Возрастно-психологическое консультирование»).

Общественная деятельность 
В 2006—2007 годах работала в массовках Пятом канале, MTV Россия. Организовала и руководила молодёжной общественной организацией «Stars Center», занималась благотворительными эстрадными выступлениями в детских домах, больницах, интернатах.

В 2010—2013 годах под руководством Тимура Прокопенко, начальник отдела социальных проектов Молодой гвардии Единой России, «федеральный координатор проекта „Я — доброволец“ помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова. Основатель и руководитель мониторингового центра по нарушениям прав детей, борьбе с распространением детской порнографии и педофилии. В 2011 году являлась доверенным лицом Общероссийского народного фронта (ОНФ). В этом же году баллотировалась по спискам Санкт-Петербурга кандидатом в депутаты Государственной Думы от „Единой России“, не прошла.

В 2012—2015 годах Председатель Всероссийской общественной организации „Союз добровольцев России“.

В 2015—2019 годах Ответственный секретарь Совета по правам человека в России (СПЧ), с 2012 член Совета.

В 2017—2019 годах Главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов Администрации Президента РФ.

В 2016 году кандидат на должность Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка от СПЧ.

В 2019—2021 годах Руководитель гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС при Департаменте развития интеграционных проектов Министерства экономического развития РФ.

В 2021 году на выборах в Государственную думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии Справедливая Россия — За правду от Челябинской области, где помогала Валерию Гартунгу на выборах и была вторым номером в партийном списке.

Ювенальная юстиция 
Яна Лантратова выступает против введения в России системы ювенальной юстиции. Об этом она неоднократно заявляла в публичном пространстве.

Лантратова принимала участие в создании Общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивления», основными задачами которой являются: защита традиционных семейных ценностей; противостояние ювенальной юстиции; противостояние разрушению образования. Председатель РВС — Мария Мамиконян.

Наводнение на Дальнем Востоке 
В августе 2013 года в результате многодневных проливных дождей произошел разлив реки Амур. Лантратова создала и возглавила добровольческий штаб в зоне стихийного бедствия в Хабаровском крае. Она лично принимала участие в ликвидации последствий наводнения. О работе добровольцев в зоне ЧС Яна Лантратова неоднократно давала интервью ведущим российским СМИ.. После выполнения работ в Хабаровске, сводный отряд, состоящий из волонтеров «Союза добровольцев России» и представителей «Российского союза спасателей» во главе с Лантратовой переместился в Комсомольск-на-Амуре. Волонтеры предприняли максимум усилий для преодоления разрушительного действия стихии, фактически предотвратив затопление обширных районов города. Работа добровольцев получила высокие оценки как со стороны власти, так и со стороны общественности.. Вернувшись в Москву, добровольцам Союза вручили почетные грамоты и нагрудные знаки из рук министра МЧС Владимира Пучкова. Вместе с тем приказом министерства МЧС, Яна Лантратова была награждена нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Инициативы 
В марте 2016 года стало известно, что Яна Лантратова вместе с депутатом Госдумы Сергеем Обуховым отправила письмо главе кабмина Дмитрию Медведеву с предложением воссоздать советские лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), в которых принудительно лечили алкоголиков. По мнению авторов письма, трудовые лагеря помогут не только укрепить здоровье нации, но и снизить количество правонарушений.

В сентябре 2018 выступила против субкультуры АУЕ, осудила «такие деструктивные явления, как буллинг, вписки, зацеперы, ы, группы смерти». По её мнению, все проблемы молодёжи исходят из семьи и из интернета.

В 2021 году активно присоединилась к поддержке нашумевшей инициативы «Гоголевской карты», на подобии уже реализованной — «Пушкинская карта», в рамках которой молодым людям от 14 до 22 лет были выделены деньги государством на походы в театры, музеи и выставки. Предложенной инициативой подразумевалось также выделить молодым людям деньги на покупку книг. Идея широко резонировала в социальных сетях и СМИ.

На фоне вооружённого вторжения России на Украину обращалась к директору ФСБ Александру Бортникову и председателю правления Сбербанка Герману Грефу с просьбой проверить сообщения о сборе средств в пользу Вооружённых сил Украины киевским блогером Василисой Левченко. Также Лантратова послала в банк депутатский запрос.

В сентябре 2022 года обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с заявлением о ситуации в военно-патриотических клубах, члены которых участвуют во вторжении России на Украину. По мнению Лантратовой среди этих людей много русских националистов и национал-большевиков, которые могут быть опасными для государства.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включена в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживала и проводила действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включена в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Законодательные инициативы 

В ходе российского вторжения на Украину в апреле 2022 года в составе группы депутатов внесла проект закона о наделяющий генерального прокурора России и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения ими "фейков" о российских военных и их "дискредитации", призывов к санкциям, а также информации, в которой содержится "явное неуважение к обществу, государству и Конституции Российской Федерации".

В апреле 2022 года обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести во время вторжения России на Украину институт художественных советов.

В августе 2022 года в составе группы депутатов внесла законопроект, запрещающий гражданам «недружественных» стран усыновлять и брать под опеку российский сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Награды 
Нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» (2013) — За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, самоотверженность и высокий профессионализм, умелые и решительные действия, способствующие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе, спасению людей и имущества

Примечания

Ссылки 

 Личная страница Лантратовой Яны Валерьевны

Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники МГГУ им. М. А. Шолохова
Правозащитники России
Политики Санкт-Петербурга
Политики Челябинска
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Активисты «Молодой гвардии Единой России»
Члены «Единой России»
Члены «Справедливой России»
Женщины-политики России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Выпускники Северо-Западного института управления
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине